3303 Merta – asteroide della fascia principale
 Merta City – suddivisione dell'India, classificata come municipality
 Tomasz Merta – politico e storico polacco